Радзикевич:
 Радзикевич Володимир (1886—1966) — український письменник, літературознавець, педагог.
 Радзикевич Юліян (1900—1968) — український лікар і письменник.